Tony Thompson (drummer) (1954-2003), Amerikaans drummer
Tony Thompson (zanger) (1975-2007), Amerikaans zanger
Tony Thompson (bokser) (1971), Amerikaans bokser